Chamilí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Chamilí, ö, Kreta, Nomós Lasithíou, 
 Kamilonísi, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 

Robotskapade Greklandförgreningar